Мак-Ферсон:

 Мак-Ферсон — тауншип в округе Блу-Эрт, Миннесота, США.
 Мак-Ферсон — горы в Австралии, расположенные на территории штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд.
 Мак-Ферсон — тип автомобильной подвески.